O Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística de 2023 será a segunda iteração do Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística. Eles serão realizados em Antalya, Turquia, de 29 de março a 2 de abril de 2023.

Calendário de competição

Resumo de medalhas

Medalhistas

Quadro de medalhas

Geral

Masculino

Feminino

Qualificação
As 36 melhores federações nacionais com base nos resultados da qualificação geral do 1º Campeonato Mundial Júnior em 2019 qualificaram uma equipe completa (2-3 competidores). Todas as outras federações foram autorizadas a enviar um ginasta masculino e/ou feminino para competir.

MAG

WAG

Referências

2023
2023
Desporto na Turquia em 2023
Mundial
Competições internacionais de ginástica sediadas na Turquia
Eventos esportivos sediados na Turquia
Competições de ginástica da Turquia